Bruce Catton – giornalista e storico statunitense
 Eleanor Catton – scrittrice neozelandese
 Old Catton – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra